Gonzalo Escobar – calciatore argentino
 Gonzalo Escobar – tennista ecuadoriano